

Радзанув — гміна в Білобжезькому повіті Мазовецького воєводства
 Радзанув — гміна в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Радзанув — село в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Радзанув — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Радзанув — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Радзанув — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства